
Улица Лу́банас () — улица в городе Риге, в Латгальском предместье (микрорайоны Московский форштадт, Дарзциемс, Шкиротава, Плявниеки). Начинается от перекрёстка с улицей Резнас и пролегает в юго-восточном, восточном и северо-восточном направлении вплоть до границы города, где переходит в одноимённую улицу пригородного посёлка Дрейлини.

Общая длина улицы составляет . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Первая, историческая часть улицы (до улицы Славу), возникшая ещё в XIX веке, имеет вид небольшой улицы местного значения; пересекает железнодорожную линию Рига—Крустпилс по обустроенному пешеходному переходу (нет прямого автомобильного сообщения). После круговой развязки с улицей Славу становится важной транспортной магистралью (по две полосы движения в каждом направлении), частью региональной государственной автодороги .

Почти на всём протяжении по улице Лубанас курсирует городской общественный транспорт. Магистральная часть улицы служит границей между Дарзциемсом и Плявниеками, с одной стороны (нечётной), и Шкиротавой, с другой стороны. Небольшой участок в конце улицы граничит с Ропажским краем.

История 
Улица Лубанас с давнего времени являлась важным путём сообщения, ведущим из Риги вглубь Видземе. Её наименование происходит от названия латвийского города Лубана. Впервые упоминается в списке улиц города в 1861 году, первоначально как Большая Лубанская улица (, ). Современное название установилось в 1923 году.

К началу XX века в черту города входил участок улицы Лубанас до пересечения с нынешней улицей Славу; к 1939 году — до улицы Илукстес, а с включением в состав Риги нынешнего района Плявниеки (1974) улица Лубанас обрела современные границы.

Прилегающие улицы 
Улица Лубанас пересекается со следующими улицами:

Примечания 

Улицы Московского форштадта
Улицы Дарзциемса
Улицы Шкиротавы
Улицы Плявниеков